RE:
 Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft — «Реальна енциклопедія класичної давнини»
 RegionalExpress
 Resident Evil
 Латинське слово re («щодо», «з питання») — часто використовується в електронному листуванні і означає відповідь на попередній лист або повідомлення (наприклад, RE: <тема/назва листа/повідомлення>)

Див. також 
 Re — позначення ренію у періодичній таблиці хімічних елементів Д. І. Менделєєва
 Re — позначення дійсної (речової) частини комплексного числа